Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos. Bopanna jogou ao lado de Rajeev Ram, enquanto Bhupathi jogou ao lado Michaël Llodra. As duas duplas se encontraram nas semifinais, com vitória de Bhupathi e Llodra. Bhupathi e Llodra conquistaram o título, derrotando Robert Lindstedt e Nenad Zimonjić na final por 7–6(8–6), 7–6(8–6).

Cabeças de chave

  Marcel Granollers /  Marc López (Quartas de final)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)

<li>  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (Final)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D